Алесандру Куртеан (роден на 27 март 1987 г. в Сибиу, Румъния) е румънски футболист, полузащитник, който играе за Ботев (Пловдив).

Кариера 
Започва кариерата си в местния Сибиу. По-късно е привлечен в Газ Метан като в 14 мача има 7 гола. На 27 януари 2009 г. Политехника заплаща за него 1.300.000 €. През първата година е критикуван поради несериозно отношение.

През януари 2012 г. преминава в Динамо Букурещ.

Статистика по сезони

Източници 

Румънски футболисти
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Родени в Сибиу